Albert Riéra (1995-1968), pintor, home de teatre i de cinema, pioner de la radiodifusió, realitzador de televisió, llibertari i sindicalista nord-català
 Albert Riera Ortega, futbolista balear nascut el 1982
 Albert Riera Pairó, historiador i polític català nascut el 1963
 Albert Riera Vidal, futbolista català nascut el 1983